Дибир (среднеперс. «секретарь/писец») был титулом одного из четырёх классов в обществе Сасанидского Ирана, который играл главную роль в сасанидской политике. Термин потерял популярность при Омейядском халифате, когда персидский язык был заменён арабским в качестве административного языка. Название снова стало административным названием как новоперсидская форма дабир (), когда персидский язык был восстановлен как язык управления при Саманидах и Газневидах. После этого название использовалось в течение десятилетий до периода Сефевидов, когда его заменили названием монши (). Однако дабир снова использовался при династии Каджаров.

Источники 
 

Персидские фразы